USA
Red Oak, település Georgia államban
Red Oak, település Iowa államban
Red Oak, település Texas államban